Татья́на Фёдоровна Фаберже́ (7 марта 1930, Версуа, Швейцария — 13 февраля 2020, Версонне, Франция) — историограф фирмы «Фаберже», правнучка придворного ювелира Карла Фаберже.

Биография 

Родилась в коммуне Версуа в Женеве, в доме, который купила её бабушка Лидия Александровна Трейберг — первая супруга Агафона Карловича Фаберже. C её рождением потомки французских гугенотов объединились с русским дворянством. Отец Фёдор Агафонович (1904—1971) — единственный из внуков великого ювелира, который продолжил ювелирное дело. Её мать Татьяна Борисовна (1901—1983) — из древнего рода Шереметевых. Предок Фёдор Шереметев был родным братом первого русского графа Бориса Петровича Шереметева, сподвижника Петра I.

Закончила 12-летнюю школу в Женеве. Свободно владела пятью языками. «У неё есть талант, она должна учиться», — говорил Евгений Карлович Фаберже. Стремилась получить художественное образование, для чего поехала в Париж, где прожила два года, но материальные трудности не позволили ей осуществить эту мечту. В Париже одно время Татьяна Фёдоровна работала в антикварном магазине A La Vieille Russie у антиквара и продавца изделий Фаберже Леона Гринберга, а затем в магазине сыновей киевского ювелира Иосифа Маршака. В 1951—1953 работала секретарем-переводчиком в разных организациях, затем в 1954—1956 гг. в обществе Красного Креста и Красного Полумесяца в Бейруте. По воспоминаниям самой Татьяны, она была приглашена на работу в Европейский Центр ядерных исследований в Женеве первым директором ЦЕРНа Эдоардо Амальди. Впоследствии она с марта 1957 г. до 1995 г. проработала руководителем секретариата департамента теоретической физики. Была знакома со многими работающими в ЦЕРНе советскими физиками.

Параллельно Татьяна Фаберже активно помогала своему отцу в разработке дизайна ювелирных изделий в 1956—1971 гг. Вместе они исполнили более 600 изделий. Уже в 1990-е гг. посещала Женевскую школу декоративно-прикладного искусства, где в своё время учился брат её деда Александр Фаберже.

Всю свою долгую насыщенную жизнь Татьяна Фёдоровна посвятила возрождению интереса к фирме «Фаберже». Именно она стала хранителем семейного архива семьи Фаберже и делопроизводственной документации фирмы «Фаберже», которую удалось вывезти из России. При её деятельном участии положено начало научного осмысления наследия знаменитой фирмы. Стройная закономерность усматривается в том, что именно ей, потомку Карла Фаберже, судьба уготовила стать Хранителем традиций, сохраняющим неразрывную связь с ушедшей династией Романовых.

Являлась почётным председателем Международного Фонда Карла Фаберже, учредителем которого она стала в 1996 г., кавалер командорского знака Ордена Карла Фаберже. Много раз посещала Россию, в 1996 г. принимала участие в закладке и открытии памятника своему прадеду Карлу Фаберже в Санкт-Петербурге.

Скоропостижно скончалась в своем доме в Версонне за 3 недели до своего 90-летия. Похоронена на местном муниципальном кладбище. Согласно распоряжению её душеприказчицы Елены Розановой-Савори архив Фаберже был передан в Музеи Московского Кремля в сентябре 2020 года. Документы и мемориальные предметы, охватывающие период более 100 лет, проливают свет на историю рода после 1917 года.

Семья

Литература 
Татьяна Фаберже автор и со-автор более 20 книг, монографий и статей по истории фирмы «Фаберже»:
 
 
 
 
 
  ISBN 2-88359-018-4
 
 
 
 
 
 
 
  ISBN 978-2-8321-0498-9
 Дмитрий Кривошей, Валентин Скурлов, Татьяна Фаберже. Новая информация о деятельности фирмы «Фаберже». Бухгалтерская книга фирмы «Фаберже» за 1909—1916 гг. Клио, № 8 (104). СПб., 2015. С. 185—190.
 
 
 
 
 Tatiana Fabergé, Nikolai Bachmakov, Dmitry Krivoshey, Nicholas B.A. Nicholson (ed.), Valentin Skurlov, Anna Palmade, Vincent Palmade. Fabergé: The Imperial «Empire» Egg of 1902. — New York. — 2017. P. 364 ISBN 978-1-5323-4228-8
 Татьяна Фаберже, Николай Башмаков, Дмитрий Кривошей (сост.), Николас Никольсон, Анна и Винсент Палмейд, Валентин Скурлов. Фаберже. Императорское пасхальное яйцо «Ампир» 1902 года. — М.: ООО «Буки Веди», 2018. — 160 с. ISBN 978-5-4465-1824-1

Примечания

Ссылки 
 Долгая жизнь с именем Фаберже // Санкт-Петербургские ведомости. — 2020. — 17 февр.
 Фаберже Татьяна Фёдоровна (1930—2020). Традиции исторической мысли. Материалы научного семинара при кафедре источниковедения Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2020. С. 224—225.

Фаберже
Шереметевы
Персоналии,_связанные_с_ЦЕРНом